

Patronyme 

 Peter Andreas Munch (1810-1863), historien et philologue norvégien ;
 Louis Auguste Munch (1839-18?), imprimeur-lithographe français ;
 Edvard Munch (1863-1944), peintre norvégien ;
 Elna Munch (1871-1945), mathématicienne danoise ;
 Ernest-Geoffroy Munch (1888-1944), chef d'orchestre et chef de chœur alsacien ;
 Charles Munch (1891-1968), chef d'orchestre français ;
 Jean-Pierre Munch (1926-1996), coureur cycliste français ;
 Philippe Munch (né en 1959), illustrateur.

Autres 
 Munch, personnage du jeu vidéo Oddworld
 Munch, série télévisée française de Valérie Tong Cuong, diffusée en 

Patronyme alsacien